Herborn kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Herborn, Luxemburg, Grevenmacher,

Tyskland 

 Herborn, Hessen, ort och kommun, Regierungsbezirk Gießen, 
 Herborn, Rheinland-Pfalz, kommun,